Zimny Dół – bagno w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Izbica
 Zimny Dół – dolina na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Zimny Dół – rezerwat przyrody na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Zimny Dół – wąwóz w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim w gminie Michałowice 
 Zimny Dół – wąwóz w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Głusk
 Zimny Dół – wąwóz w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, w gminie Wąwolnica